Пилипенко Анатолий Терентьевич (3 мая 1914 — 20 апреля 1993) — украинский, советский химик-аналитик, академик АН УССР (1976), доктор химических наук, заведующий кафедры химии и анализа редких элементов (1961-1975), декан химического факультета Киевского национального университета им. Т. Шевченко.

Биография 
Родился 3 мая 1914 года в селе Кирилловке (ныне Звенигородского района Черкасской области). В период с 1931 по 1936 год учился на химико-технологическом факультете Киевского политехнического института.

После окончания аспирантуры в КПИ, Пилипенко работал ассистентом, затем доцентом Киевского технологического института силикатов. В 1944 году добровольно ушел на фронт.

В послевоенное время начал работу на химическом факультете Киевского государственного университета имени Т. Г. Шевченко доцентом, а после защиты докторской диссертации в 1960 году — профессором. В течение 1960—1968 лет занимал должность декана, с 1971 по 1975 год — проректора по учебной работе.

В 1969 году Пилипенко был избран членом-корреспондентом АН УССР, два года был заместителем директора Института общей и неорганической химии АН УССР. С 1976 года занимал должность директора Института коллоидной химии и химии воды им. А. Думанского АН УССР и заведующего отделом аналитической химии. В 1976 году стал академиком АН УССР.

Умер 20 апреля 1993 года, похоронен в Киеве.

Научная деятельность 
В 1939 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «К вопросу об определении ниобия и тантала». Через 20 лет получил степень доктора химических наук за диссертацию «Исследования аналитических реактивов, содержащих тиолы и тиольные группы».

Основное научное направление — применение комплексных соединений и органических реактивов в химическом анализе неорганических материалов, исследование комплексов металлов с органическими и неорганическими лигандами и применение их в анализе.

Дал классификацию используемых в химическом анализе органических реактивов. Разработал фотометрические и люминесцентные методы определения редких элементов.

Награды 
Награждён орденами Отечественной войны, Трудового Красного Знамени, знаком Почета.

В 1973 году стал лауреатом Государственной премии УССР в области науки и техники за публикацию в 1969 году в соавторстве с Жаровским Ф. Г. и Пятницким И. В. учебника по аналитической химии.

В 1984 году присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки и техники УССР» и стал лауреатом премии АН Украины имени Л. В. Писаржевского.

Публикации 
Пилипенко опубликовал 1000 работ. Он является автором и соавтором 19 монографий, учебников, справочников. Среди них:

Монографии

Учебники

Примечания

Литература 
 Бурій В. Видатні вчені-хіміки : О. Р. Шуляченко, А. Т. Пилипенко / Валерій Бурій // Туристичні меридіани (Черкаси). — 2001. — жовт. -№ 5(13). — С. 4.
 Зуй О. Анатолій Терентійович Пилипенко (1914—1993) / О. Зуй, О. Каретникова // Хімія. Біологія.- 2004.- № 27.- С. 1.
 А. Пилипенко — учений, педагог, керівник (1914—1993) // Хімія. Біологія.- 1999.- № 17.- С. 1.
Кавалеры ордена «Знак Почёта»
Кавалеры ордена Отечественной войны II степени
Кавалеры ордена Трудового Красного Знамени
Преподаватели Киевского университета